Bretton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 West Bretton, ort i West Yorkshire, England,  
 Bretton, Peterborough, ort i England,